Holmesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holmesville (Indiana)
 Holmesville (Louisiana)
 Holmesville (Mississippi)
 Holmesville (Nebraska)
 Holmesville (New York)
 Holmesville (North Carolina)
 Holmesville (Ohio)
 Holmesville (South Carolina)
 Holmesville Township, Minnesota

in Australien:
 Holmesville (New South Wales)